Кременчуцька ЗОШ І—ІІІ ступенів № 2 — загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 2, розташована у Кременчуці.

Історія 
Школа вперше прийняла учнів 1 вересня 1957 року. Першим директором школи був Дзибал Петро Матвійович.

Гімн школи 
11 жовтня 2003 року Мариною Капацій було написано гімн школи.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт школи 
 Каталог шкіл Кременчука

2
К
Навчальні заклади, засновані 1957